Олесов, Василий Григорьевич (1839—1916) — первый председатель Камышловской уездной земской управы, каменский краевед, метеоролог, почётный гражданин Каменск-Уральского.
 Олесов, Егор Алексеевич (род.1980) — украинский композитор, сценарист, продюсер, медиаменеджер.
 Алисовы — русский дворянский род.